Рисиочи има више значења:

 Рисиочи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Рисиочи (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику